Black Bart était le pseudonyme de Bartholomew Roberts, pirate gallois
 Black Bart était le pseudonyme de Charles Bolles, un bandit américain du  qui détroussait les diligences.
 Black Bart est un film de George Sherman (1948) mettant en scène Charles Bolles, dit Black Bart
 Black Bart est un téléfilm de western de Robert Butler. Le héros est un shérif noir n'ayant rien à voir avec le bandit Charles Bolles.